Osoby o tym nazwisku:
 Adam Zajkowski – polski judoka
 Andrzej Zajkowski – polski drzeworytnik
 Antoni Zajkowski – polski judoka, olimpijczyk
 Józef Zajkowski – polski nauczyciel, poseł na Sejm
 Michal Zajkowski – szwedzki hokeista
 Stanisław Zajkowski – polski wojskowy, oficer Armii Czerwonej
 Wojciech Zajkowski – polski judoka